Rontal ist der Name folgender Täler:
 Rontal (Tirol), ein Seitental des Rißtals im Karwendel im Österreichischen Bundesland Tirol
 Rontal (Kanton Luzern), ein Tal im schweizerischen Kanton Luzern zwischen dem Rotsee und der Mündung der Ron in die Reuss